Кузовлев — русская фамилия; имеет женскую форму Кузовлева.

Известные носители 
 Кузовлев, Анатолий Тихонович (1937—2021) — сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кузовлев, Валерий Петрович (род. 1947) — ректор Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина.
 Кузовлев, Гавриил Демьянович — Георгиевский кавалер; майор; № 7865; 26 ноября 1847.
 Кузовлев, Дмитрий Михайлович (1928—1985) — писатель, журналист, член Союза писателей СССР.
 Кузовлев, Иван Козьмич — Георгиевский кавалер; полковник; № 5977; 3 декабря 1839.
 Кузовлев, Мирон Ефимович (1923—1967) — Герой Советского Союза.
 Кузовлев, Михаил Валерьевич (род. 1966) — российский банкир и финансист, президент-председатель правления ОАО «Банк Москвы».
 Кузовлев, Сергей Юрьевич (род. 1967) — генерал-полковник, начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ЮВО с 2019 года.
 Кузовлев, Степан Демьянович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5001; 3 декабря 1834.

 Кузовлева, Татьяна Витальевна (род. 1939) — русский поэт, переводчик, публицист.
 Кузовлева, Татьяна Евгеньевна (род. 1952) — советский и российский балетовед, историк балета, кандидат искусствоведения.